Георги́й (Гиорги) Мчедлишви́ли:
 Мчедлишвили, Георгий (род. 1986) — грузинский регбист.
 Мчедлишвили, Георгий (род. 1966) — советский и грузинский футболист.
  (род. 1992) — грузинский футболист.
 Мчедлишвили, Георгий Иосифович (1921—2014) — грузинский и советский учёный.<noinclude>
 Мчедлишвили, Георгий Захарович (1912 — ?) — Герой Социалистического Труда. Примечания